Bohai peut désigner :
 le golfe de Bohai ou mer de Bohai, un golfe de la mer Jaune, dans l'océan Pacifique, baignant les côtes de la Chine, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud ;
 la baie de Bohai, une baie du golfe de Bohai baignant les côtes de la Chine ;
 le Bohai Economic Rim, un espace économique de Chine centré autour du golfe de Bohai ;
 Bohai ou Balhae, un ancien royaume coréen ;
 le Bohai, une race de chevaux chinoise.